Replicant – sistema operativo
Replicant – compositore francese (pseudonimo usato in passato da Alexandre Azaria)
The Replicant – film del 2001